Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2013 - 9. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 7 do 15 grudnia 2013 roku w Brnie i Ostrawie, Czechy.  W finale spotkały się reprezentacje Szwecji i Finlandii a złoty medal wywalczyły Szwedki. Brązowy medal przypadł w udziale Szwajcarkom, które pokonały Czeszki będące gospodarzem mistrzostw. W turnieju zagrały również Polki które wywalczyły ostatecznie siódme miejsce pokonując Niemki 3-1.

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach do MŚ kobiet w 2013 wzięło udział 18 reprezentacji, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską. Na tych mistrzostwach po raz ostatni zastosowano regułę według której drużyny zajmujące miejsca od 1-5 na poprzednich mistrzostwach miały zagwarantowany awans do rundy finałowej.

Uczestnicy 

*  - Niemki awansowały do rundy finałowej jako najlepsze z zajmujących 4 miejsce w europejskich kwalifikacjach.

Obiekty

Losowanie grup 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 5 marca 2013 roku w Ostrawie. Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, pozostałe drużyny znalazły się w grupach C i D

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa C 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Grupa D 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Faza pucharowa

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Mecze o miejsce w rankingu

Mecze o miejsca od 13 - 16

mecz o 13 miejsce

mecz o 15 miejsce

Mecze o miejsca od 9 - 12

mecz o 9 miejsce

mecz o 11 miejsce

Mecze o miejsca od 5 - 8

mecz o 5 miejsce

mecz o 7 miejsce

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Drużyna All-star 
 Najlepszy bramkarz:  Jana Christianova
 Najlepszy obrońca:  Moa Tschöp,  Silvana Nötzli 
 Najlepszy napastnik:  Emelie Lindström,  Sandra Mattssony,  Anna Wijk
 ASICS Golden Shoe MVP:  Sandra Mattsson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2013

Mistrzostwa świata w unihokeju
2013 w unihokeju
2013 w Czechach
Sport w Brnie
Sport w Ostrawie
Unihokej w Czechach